Натуральне число 632
 632 рік до нашої ери
 632 рік нашої ери